

Patronyme 
Addison est un nom de famille désignant en anglais le « fils d’Addy », hypocoristique du prénom Adam, surnom de Adam.

 Adele Addison (1925-), soprano américaine ;
 Albert Christopher Addison (1862-1935), auteur de cinq livres ;
 Anita W. Addison (1952-2004), réalisatrice américaine ;
 Bernard Addison (1905-1990), guitariste afro-américain ;
 Chris Addison (1971-), comédien anglais ;
 Christopher Addison ( vicomte Addison) (1869-1951), chirurgien et homme d'État britannique ;
 Colin Addison (1940-), joueur de football et manager anglais ;
 George Augustus Addison (1792-1815), auteur indien ;
 John Addison (1920-1998), compositeur britannique ;
 Joseph Addison (1672-1719), homme politique et écrivain anglais ;
 Lancelot Addison (1632-1703), doyen anglais ;
 Marilou Addison (1979-), écrivaine québécoise, auteur de littérature d'enfance et de jeunesse et roman policier ;
 Miles Addison (1989-), joueur de football anglais ;
 Rafael Addison (1964-), joueur professionnel de basket-ball ;
 Terry Addison (1946-), joueur de tennis australien ;
 Thomas Addison (1793-1860), docteur en médecine anglais, ayant décrit la maladie portant son nom ;
 Tom Addison (1936-), joueur professionnel de football américain ;
 William Addison (1933-2008), joueur d'échecs américain ;

et aussi :
 Thomas Mackenzie (1854-1930), Premier Ministre néo-zélandais, surnommé « the Addison of the North ».

Prénom 
 Addison Brown (1830-1913), juriste, juge et botaniste américain ;
 Addison Holley (2000- ), actrice canadienne ;
 Addison Powell (1921-2010), acteur américain ;
 Addison Rae (2000- ), influenceuse, actrice et chanteuse américaine ;
 Addison Reed (1988- ) joueur de baseball américain ;
 Addison Timlin (1991- ), actrice américaine ;
 Addison Verrill (1839-1926), zoologiste et géologue américain.

Toponyme 

au Canada
 Addison, une localité de l’Ontario,

aux États-Unis
 Addison, localité du comté de Winston dans l’Alabama, lieu de naissance de l’acteur américain Pat Buttram,
 Addison, localité du Connecticut,
 Addison, un village du comté de DuPage dans l’Illinois,
 Addison, localité du Kentucky,
 Addisonune localité du comté de Washington dans le Maine,
 Addison, localité du comté de Lenawee dans le Michigan,
 Addison (New York) peut faire référence à deux localités dans le comté de Steuben dans l’État de New York : 
 Addison, ville,
 Addison, village,
 Addison,une localité du comté de Champaign dans l’Ohio,
 Addison, localité du comté de Somerset en Pennsylvanie,
 Addison, localité du Tennessee,
 Addison, localité du comté de Dallas au Texas,
 Addison, localité de Virginie,
 Addison, localité du comté homonyme,
 Addison, localité du comté de Washington dans le Wisconsin,
 plusieurs stations du métro de Chicago :
 Addison (ligne bleue CTA),
 Addison (ligne brune CTA),
 Addison (ligne rouge CTA),
 Comté d'Addison, dans le Vermont,
 Addison Division, dans l’Alabama,
 Addison Heights, en Virginie,
 Addison Junction, dans le Michigan,
 Township d’Addison peut faire référence à :
 Township d'Addison (Illinois) 
 Township d'Addison (Indiana) 
 Township d'Addison (Michigan) 
 Township d'Addison (Dakota du Nord) 
 Township d'Addison (Nebraska) 
 Township d'Addison (Ohio) 
 Township d'Addison (Pennsylvanie)

Personnages de fiction 
 Addison (saw), personnage du film Saw 2
 Dr. Addison Forbes Montgomery, personnage de Grey's Anatomy

Divers 
 Addison, automobile anglaise
 maladie d'Addison, maladie décrite par Thomas Addison
 Addison, ours en peluche du type Beanie Baby sur le thème du baseball produit par la société Ty, Inc.
 Addison-Wesley, maison d'édition américaine

Homonymie de patronyme
Homonymie de townships
Prénom épicène
Prénom américain